Joe Williams peut désigner :
 Big Joe Williams (1903-1982), chanteur et guitariste de blues américain ;
 Joe Williams (1918-1999), chanteur américain de jazz ;
 Joe Williams (1936-2020), homme politique des îles Cook ;
 Joe Williams (1996-), footballeur anglais.